Cooperstown puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades:

Cooperstown, ciudad estadounidense en Dakota del Norte;
Cooperstown, villa estadounidense en el Estado de Nueva York;
Cooperstown, borough estadounidense en Pensilvania;
Cooperstown, pueblo estadounidense en Wisconsin;
Municipio de Cooperstown, en Dakota del Norte;
Municipio de Cooperstown, en Illinois;

Otros
Coopers Town, localidad de Bahamas;